Besig ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Besig (1908–1965), deutscher Klassischer Archäologe
 Hans-Peter Besig (* 1949), deutscher Cellist
 Walter Besig (1869–1950), deutscher Maler